Rywalizacja kobiet w snowboardowym half-pipe'ie podczas mistrzostw świata w Sierra Nevada została rozegrana na obiekcie o nazwie Sierra Nevada Halfpipe. Kwalifikacje odbyły się 10 marca o 9:50. Z kolei finał rozegrano 11 marca 2017 roku o 20:56. Złoty medal wywalczyła Chinka Cai Xuetong, która pokonała Harunę Matsumoto z Japonii oraz Francuzkę Clémence Grimal.

Kwalifikacje

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2017